Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura (Darth Vader: Dark Lord of the Sith): A Star Wars univerzumban játszódó, nyolc történetből álló képregénysorozat 2017. júniusa és 2018. decembere között képregényfüzetekben, 2017. decembere és 2019. januárja között gyűjteményes képregényekben (TPB), 2018. októbere és 2020. júniusa között kemény táblás gyűjteményes képregényekben (HC) jelent meg a Marvel Comics kiadásában. Darth Vader: A Sith Sötét Nagyura történetei az Új remény előtt játszódnak.

Kiadványok

A kiválasztott

Jótett helyébe...

A haldokló fény

Az ötök szabálya

Lángoló tengerek

Rossz talaj

Darth Vader 2. éves különszám: Technológiai terror

Vader erődje

Források

 halozsak.hu 

 starwars.wikia.com 

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net 

Csillagok háborúja képregények